Staubwasser ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Staubwasser (1898–1993), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Schauspielerin, siehe Moje Forbach
 Anton von Staubwasser (1867–1941), bayerischer Generalmajor
 Otto Staubwasser (1866–1949), bayerischer Generalmajor